Вудлон — русская транскрипция английского слова Woodlawn:

Топоним

Ирландия 
 Вудлон — деревня в Ирландии, находится в графстве Голуэй.
 Вудлон — железнодорожная станция, обеспечивающая транспортной связью одноимённую деревню в графстве Голуэй.

Канада 
 Вудлон — Новая Шотландия.

США 
 Вудлон — сообщество в Бирмингхеме, Алабама.
 Вудлон — плантации в Леоне, Флорида.
 Вудлон — район Чикаго, штат Иллинойс.
 Вудлон — деревня в штате Иллинойс.
 Вудлон — город в штате Кентукки.
 Вудлон — поселок в штате Северная Каролина.
 Вудлон — деревня в штате Огайо.
 Вудлон — поселок в штате Орегон.
 Вудлон — кладбище в Бронксе, Нью-Йорк.
  — кладбище в Детройте, Мичиган.
 Вудлон — кладбище в Элмайре, штат Нью-Йорк.
 Вудлон — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на IRT Jerome Avenue Line.

Фамилия 
 Вудлон, Холли (1946—2015) — американская актриса.

См. также 
 Вудлонский колледж святого Иоанна — учебное заведение в Новом Южном Уэльсе, Австралия.
 Вудлонский парк — парк в Эстеване, Канада.